Makonnen ist der Name von:

 Ras Makonnen Wolde Mikael (1852–1906), äthiopischer Adeliger, Militärführer und Gouverneur, Vater von Haile Selassie 
 Ras Tafari Makonnen (1892–1975), Kaiser von Äthiopien, siehe Haile Selassie
 Makonnen Haile Selassie (1924–1957), Prinz von Äthiopien, Sohn von Haile Selassie
 Makonnen Endelkachew (1890–1963), äthiopischer Politiker
 Endelkachew Makonnen (1927–1974), äthiopischer Politiker
 Makonnen Sheran (* 1989), US-amerikanischer Musiker, siehe ILoveMakonnen

Siehe auch:
 Tigre Makonnen